Vierkirchen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Vierkirchen, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Vierkirchen, Bayern, kommun, Bayern, Oberbayern,